PBB steht für:
 Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hrsg. von Paul und Braune, Fachzeitschrift der germanistischen Mediävistik für die ältere deutsche Sprache und Literatur
 Passenger Boarding Bridge, deutsch Fluggastbrücke
 Polybromierte Biphenyle, Verbindungsklasse, in der bei einem bicyclischen System mehrere Wasserstoff-Atome durch Brom ersetzt sind
 Pöstlingbergbahn, in Linz, sie verbindet den Hauptplatz in der Innenstadt mit dem Pöstlingberg
 Promi Big Brother, eine seit 2013 ausgestrahlte Reality-Show
 Polizeihubschrauberstaffel Brandenburg (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 Protrahiert-bakterielle Bronchitis, häufige Ursache für produktiven Husten im Kindesalter

pbb steht für:
 Deutsche Pfandbriefbank AG, ein deutsches Kreditinstitut, Sitz München
 Paez (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Paez in Kolumbien

P.b.b. steht für:
 Postgebühr bar bezahlt

Abkürzung